Демьянково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демьянково — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Демьянково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Демьянково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Демьянково — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Демьянково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.